Miejscowości w USA:
 Ponca – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
Gminy w USA:
 Ponca (ang. Ponca Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Ponca (ang. Ponca Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon

Zobacz też 
 Ponkowie (ang. Ponca) – plemię Indian z Ameryki Północnej